Gymnophallus är ett släkte av plattmaskar. Gymnophallus ingår i familjen Gymnophallidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Gymnophallus